Als Palmenhörnchen wird eine Reihe tropischer Hörnchen bezeichnet, vor allem Vertreter der asiatischen Schönhörnchen und der afrikanischen Protoxerini.

Gattungen, die den Namen „Palmenhörnchen“ tragen, sind:
 aus der Gruppe der Protoxerini:
 Ölpalmenhörnchen
 Afrikanische Palmenhörnchen
 aus der Gruppe der Schönhörnchen:
 Gestreifte Palmenhörnchen oder Echte Palmenhörnchen
 Berdmore-Palmenhörnchen

Siehe auch:
 Hörnchen